Happy Together — третий студийный альбом американской поп-рок-группы The Turtles, выпущенный в 1967 году на лейбле . Диск достиг 25 места в чарте Billboard Hot 100. Отдельно вышедший сингл из этого альбома «» достиг 12 места в британском чарте UK Singles Chart.

Список композиций

Сторона 1 
 «Makin' My Mind Up» (Джек Далтон, Гари Монтгомери) — 2:16
 «» (Джон Уильямс, Лесли Брикасс) — 2:44
 «Think I’ll Run Away» (, ) — 2:31
 «The Walking Song» (Кейлан, Эл Никол) — 2:44
 «Me About You» (Гари Боннер, Алан Гордон) — 2:32
 «» (Bonner, Gordon) — 2:56

Сторона 2 
 «She’d Rather Be with Me» (Боннер, Гордон) — 2:21
 «Too Young to Be One» (Эрик Эйснер) — 2:00
 «Person Without a Care» (Никол) — 2:25
 «Like the Seasons» (Уоррен Зивон) — 1:56
 «Rugs of Woods and Flowers» (Кейлан, Никол) — 3:05

Бонус-треки на CD-переиздании лейбла 
 «She’s My Girl» (Боннер, Гордон) — 2:37
 «You Know What I Mean» (Боннер, Гордон) — 2:02
 «Is It Any Wonder» (Кейлан) — 2:32

Бонус-треки на CD-переиздании лейбла 
 «So Goes Love» (из сборника ) — 2:36
 «Grim Reaper of Love» (Portz/Nichol) (single A-side) — 2:43
 «Outside Chance» (Zevon) (single A-side) — 2:08
 «We’ll Meet Again» (Burnett/Griffin) (single mix B-side) — 2:08
 «Can I Get to Know You Better» (Barri/Sloan) (single A-side) — 2:38
 «You Know What I Mean» (Bonner/Gordon) — 1:59
 «Happy Together» (Bonner/Gordon) (mono single mix) — 2:50
 «She’d Rather Be with Me» (Bonner/Gordon) (mono single mix) — 2:17
 «You Know What I Mean» (Bonner/Gordon) (mono single mix) — 1:59

Участники записи 
 Марк Вольман — вокал
 Говард Кейлан — вокал, клавишные, духовые инструменты
 Эл Никол — гитара
 Джим Такер — гитара
 Чип Дуглас — бас-гитара
 Джон Барбата — ударные

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы EMI Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Sundazed Records